Il singolare del torneo di tennis Torneo di Chichester 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Evonne Goolagong 6-3, 6-7, 7-5.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Evonne Goolagong (finale)
 Virginia Wade (secondo turno)
 Assente

 Sue Barker (terzo turno)
 Andrea Jaeger (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (secondo turno)
 Pam Shriver (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Chichester 1980